Lirata är ett släkte av steklar. Lirata ingår i familjen Eucharitidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Glanssteklar
Lirata